Udo Kießling, nemški hokejist, * 21. maj 1955, Crimmitschau, Saška, Nemčija.

Kießling je v nemški ligi igral za klube SC Riessersee, Augsburger Panther, Kölner Haie, Düsseldorfer EG, EV Füssen in EV Landshut, odigral je tudi eno tekmo v ligi NHL za Minnesota North Stars. Kar petnajstkrat zapored je bil uvrščen v idealno postavo nemške lige. 

Za zahodnonemško reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, in štirinajstih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, za nemško reprezentanco pa na enih olimpijskih igrah in enem svetovnem prvenstvu.

Pregled kariere 

|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 72/73
|
| 40
| 8
| 6
| 14
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panthers
| Nemška liga
| 73/74
|
| 36
| 16
| 6
| 22
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo B
| 74
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška 2. liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo B
| 75
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 75/76
|
| 34
| 30
| 22
| 52
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 76/77
|
| 46
| 13
| 21
| 34
|
| 143
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 77/78
|
| 39
| 16
| 18
| 34
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 0
| 5
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 78/79
|
| 40
| 28
| 32
| 60
|
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 79/80
|
| 48
| 39
| 44
| 83
|
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 80
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 80/81
|
| 39
| 14
| 29
| 43
|
| 93
|
| 11
| 8
| 4
| 12
|
| 22
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 81/82
|
| 38
| 15
| 22
| 37
|
| 54
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 7
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 82/83
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Füssen
| Nemška liga
| 82/83
|
| 21
| 12
| 13
| 25
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 82/83
|
| 9
| 4
| 0
| 4
|
| 2
|
| 8
| 3
| 7
| 10
|
| 8
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 83/84
|
| 37
| 9
| 16
| 25
|
| 64
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Kanadski pokal
| 84
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 84/85
|
| 36
| 14
| 26
| 40
|
| 38
|
| 9
| 4
| 10
| 14
|

| 22
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 85/86
|
| 27
| 13
| 18
| 31
|
| 24
|
| 10
| 5
| 8
| 13
|
| 17
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 4
| 2
| 6
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 86/87
|
| 42
| 10
| 34
| 44
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 87/88
|
| 35
| 9
| 20
| 29
|
| 54
|
| 11
| 3
| 7
| 10
|
| 22
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 88/89
|
| 31
| 11
| 24
| 35
|
| 38
|
| 9
| 6
| 4
| 10
|
| 8
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 89/90
|
| 35
| 7
| 15
| 22
|
| 45
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 90/91
|
| 35
| 7
| 13
| 20
|
| 36
|
| 14
| 2
| 4
| 6
|

| 18
|-
| Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 91/92
|
| 42
| 11
| 23
| 34
|
| 38
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Nemčija
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 92/93
|
| 44
| 9
| 19
| 28
|
| 50
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 10
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 93/94
|
| 44
| 3
| 16
| 19
|
| 74
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 94/95
|
| 41
| 7
| 17
| 24
|
| 42
|
| 18
| 3
| 7
| 10
|
| 22
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 95/96
|
| 50
| 3
| 19
| 22
|
| 44
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1059
| bgcolor="#7FFF00" | 333
| bgcolor="#7FFF00" | 515
| bgcolor="#7FFF00" | 848
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1551
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 192
|}

Glej tudi 
 Seznam nemških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Nemški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Nemčijo
Nemški hokejski reprezentanti
Hokejisti SC Riessersee
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti EV Füssen
Hokejisti EV Landshut
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Nemški hokejski hram slavnih